Guttridge ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Guttridge (1931–2013), englischer Fußballspieler und -trainer
 Frank Guttridge (1866–1918), englischer Fußballspieler 
 George Guttridge (1897–1974), englischer Fußballspieler 
 Luke Guttridge (* 1982), englischer Fußballspieler
 Ron Guttridge (1916–1981), englischer Fußballspieler